Wixforth ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Wixforth (* 1956), deutscher Physiker
 Gerd Wixforth (1934–2014), deutscher Verwaltungsjurist
 Harald Wixforth (* 1958), deutscher Historiker